Mirdha  ist der Familienname folgender Personen:

Nathuram Mirdha (1921–1996), indischer Politiker
Ram Niwas Mirdha (1924–2010), indischer Politiker